Isaac Asimov — escritor e bioquímico estadounidense
Nemesis (Asimov) — livro de ficção científica 
Asimov's Science Fiction — revista estadunidense de ficção científica e fantasia
Asimov's Chronology of Science and Discovery — livro de Isaac Asimov
5020 Asimov — asteroide
Asimov (cratera) — cratera marciana

Desambiguações de sobrenomes